Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Futbol'nyj Klub Dynamo Kyïv (Dinamo Kiev) nelle competizioni ufficiali della stagione 1966.

Stagione 

La Dinamo Kiev si laureò campione dell'Unione Sovietica per la seconda volta nella sua storia.

Rosa

Risultati

Campionato

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 

1966